

Palmarès

Club

Padova: 2016-17

Padova: 2016-17

Nazionale
Olimpiadi
Sidney 2000:

Voci correlate
 Pallanuoto ai Giochi della XXVII Olimpiade

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Russia